Kolky (ukrainisch ; russisch /, polnisch Kołki) ist eine kleine Siedlung städtischen Typs in der nördlichen Westukraine. Sie liegt in der Oblast Wolyn am Fluss Styr, die Oblasthauptstadt Luzk liegt 47 Kilometer südwestlich des Ortes.

Die Entfernungen zu größeren Städten sind: 380 Kilometer nach Kiew, 47 Kilometer nach Luzk, 82 Kilometer nach Kowel.

Geschichte 
Der Ort wurde 1545 zum ersten Mal schriftlich erwähnt, gehörte bis 1918/21 zum Russischen Reich und lag im Gouvernement Wolhynien, danach fiel er an Polen und kam zur Woiwodschaft Wolhynien im Powiat Łuck. Infolge des Hitler-Stalin-Pakts besetzte die Sowjetunion das Gebiet und erhob das Dorf zu einer Siedlung städtischen Typs. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 war der Ort bis 1944 unter deutscher Herrschaft, wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder von der Sowjetunion annektiert und gehört seit 1991 zur heutigen Ukraine.

Verwaltungsgliederung 
Am 9. Juni 2017 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Kolky (Колківська селищна громада/Kolkiwska selyschtschna hromada). Zu dieser zählten auch noch die 14 Dörfer Borowytschi, Hodomytschi, Hrusjatyn, Kalyniwka, Krynytschne, Marjaniwka, Nowoukrajinka, Ostrowky, Rosnytschi, Rudnyky, Semky, Sytnyzja, Starosillja und Tschetwertnja, bis dahin bildete die Siedlung die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Kolky (Колківська селищна рада/Kolkiwska selyschtschna rada) im Süden des Rajons Manewytschi.

Am 12. Juni 2020 wurde die Gemeinde um 13 weitere in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer erweitert.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort Teil des Rajons Luzk.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Kolky Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 
 Kolki, Ukraine

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Wolyn
Ersterwähnung 1545
Rajon Luzk
Ort am Styr